El Torneig de Rotterdam 2019, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2019, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va disputar entre el 9 i el 17 de febrer del 2019 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019